

Geografia 
 Lion Rock – montagna di Hong Kong, in Cina
 Lion Rock – formazione rocciosa situata a Piha, nella Nuova Zelanda

Musica 
 Lion Rock – album dei Culture del 1982

Pagine correlate 
 Ciclone Lionrock
 Lionrock (disambigua)